Lac Bleu peut désigner :

République du Congo 
 Lac Bleu

Croatie 
 Lac Bleu

France 
 Lac Bleu, situé à Saint François Longchamp dans les Alpes ;
 Lac Bleu, situé à Avrillé (Maine-et-Loire).
 Lac Bleu, à Champclause (Haute-Loire) ;
 Lac Bleu, dans le massif de Perdiguère (Hautes-Pyrénées) ;
 Lac Bleu d'Ilhéou, dans la vallée de Cauterets (Hautes-Pyrénées) ;
 Lac Bleu de Maniportet, dans la vallée de Barèges (Hautes-Pyrénées );
 Lac Bleu de Lesponne, dans la vallée de Lesponne (Hautes-Pyrénées) ;
 Lac Bleu, dans les îles Kerguelen (Terres australes et antarctiques françaises) ;
 Lac Bleu, situé à Watten (Nord).

Italie 
 Lac Bleu, au Breuil, dans les Alpes
 Lac Bleu, dans le haut val d'Ayas, dans les Alpes

Voir aussi 
 , « lac bleu » en allemand ;
 , « lac bleu » en anglais ;
 lac Khövsgöl, lac de Mongolie ;
 lac Qinghai (la Mer bleu, en chinois, également appelé en mongol, Khökh Nuur, signifiant « lac bleu »), lac de la province du Qinghai, sur le plateau du Tibet, en Chine.

Homonymie d'hydronyme